Barbie Kardashian (Irlanda, 2002) es una delincuente sexual irlandesa, una mujer transgénero conocida como “la niña homicida de Irlanda” por los medios británicos, condenada por diez cargos de agresiones sexuales contra mujeres.

Biografía 
Su sexo asignado al nacer fue masculino y su nombre de nacimiento fue Alejandro Gentile. 
Cuando era Alejandro Gabriel Gentile tenía un largo historial de agresiones violentas y sexuales contra trabajadores sociales y de residencias, incluyendo un brutal ataque en 2018 a una mujer a la que intentó arrancar los ojos y la dejó sin párpados. En 2019 fue condenada por cuatro cargos de amenazas de muerte y daños graves a un hombre y a una mujer. A comienzos de 2020 Barbie Kardashian fue trasladada a la cárcel de mujeres de Limerick por haber solicitado el cambio desde la cárcel de varones luego de cambiar legalmente su documento de identidad por el de una mujer. 

Barbie Kardashian, cuyo sexo asignado al nacer fue varón, se autoidentificó como mujer a la edad de 15 años, durante su segundo juicio, pero no pasó por operaciones de reasignación de género ni tomó hormonas.

Barbie Kardashian nació en 2002. Nació en Irlanda de padres extranjeros como hijo único, en un hogar de extrema depravación y violencia doméstica. Se ha descrito a sus padres como aparentemente "encerrados en una relación sadomasoquista". La madre informó que el padre era violento y controlador.

Su padre le impedía a la madre amamantarla cuando era bebé y además la sometía a abusos físicos y emocionales desde niña, aunque en ese momento era un varón, ya que ese fue el sexo que le asignaron al nacer.
Más tarde, su padre la comenzó a usar para abusar y maltratar a su madre los dos juntos.
La educación formal del niño concluyó cuando tenía 14 años.  Desde joven tuvo conductas delictivas. Su sueño era trasladarse a Los Ángeles para trabajar como trabajadora sexual y en la industria del cine porno para adultos.

En 2012, cuando tenía 10 años, a raíz de un ataque físico de Barbie Kardashian, su madre tuvo que abandonar el hogar familiar para alojarse en una casa de acogida para mujeres.
En julio de 2012, con 10 años de edad, fue colocada inicialmente en un hogar de acogida de emergencia. Al cabo de cinco días, fue colocada en un centro de acogida de larga duración. Este acogimiento finalizó al cabo de trece semanas debido a una escalada de su comportamiento agresivo. El tercer acogimiento duró más de un año, entre finales de octubre de 2012 y principios de diciembre de 2013, y terminó cuando los cuidadores de acogida tuvieron problemas para controlar su comportamiento agresivo, el cual siguió aumentando. El último acogimiento duró desde el 6 de diciembre de 2013 hasta el 20 de diciembre de 2013 y terminó cuando los cuidadores informaron al departamento de trabajo social de que ya no aceptaban acogerla en su hogar.

Su educación formal terminó cuando tenía 14 años, luego abandonó sus estudios.  
Desde 2012 estuvo bajo la tutela del Estado tras esa violenta agresión contra su madre. Nunca recibió visitas ni tenía amigos en el lugar donde estaba recluida, y sus conductas eran sádicas y agresivas con el personal. En junio de 2015, a la edad de trece años, fue a otro internado, del cual fue rechazada debido a su comportamiento extremo y excesivamente sexualizado hacia el personal femenino. En 2015, con 13 años, atacó a una de sus cuidadoras y le arrancó los párpados. Confesó que quería asesinarla.La trabajadora social tuvo que ser hospitalizada gravemente herida. Una evaluación de riesgos realizada en 2017 realizada por una psicoterapeuta infantil determinó que Barbie Kardashian, cuando aún era un niño pequeño, atacaba a su madre, quien era su única fuente de consuelo, con el objetivo de evitar ser el blanco directo de los abusos de su padre. En 2018, Barbie Kardashian lanzó un ataque despiadado contra otra trabajadora social que la llevaba a un nuevo hogar, declarando "voy a matarte" mientras arrancaba mechones de pelo de la mujer e intentaba sacarle los ojos. Tras su detención, dijo a un psiquiatra que planeaba asesinar a los trabajadores sociales. En el momento de la agresión, el 1 de mayo de 2018, Barbie Kardashian estaba sentada en la parte trasera de un coche conducido por la trabajadora social. Fue enviada al Hospital Connolly de Blanchardstown para una revisión psiquiátrica, cuya evaluación concluyó que no padecía ninguna enfermedad mental .

Transición de género 
La ley de identidad de género de Irlanda (Gender Recognition Act 2015) permite cambiar legalmente de género con solo firmar una declaración jurada, sin necesidad de operaciones de reasignación de género ni tratamientos hormonales. A los 15 años decidió que se autopercibía mujer. Barbie Kardashian fue derivada al GIDS de la Clínica Tavistock de Londres. Barbie Kardashian firmó una declaración legal en la que aseguraba tener la intención firme y solemne de vivir en el género preferido (género femenino) durante el resto de mi vida, comprender las consecuencias de la solicitud y presentar esta solicitud por mi propia voluntad. Primero estuvo detenida en el Centro Dóchas de Dublín, que alberga mujeres con sus bebés de hasta 1 año de edad,  pero luego fue trasladada a la cárcel de mujeres de Limerick, cuando solicitó su el traslado luego de cambiar legalmente su documento de identidad por el de una mujer,  a pesar de no haberse sometido a ningún tratamiento hormonal o de reasignación sexual y tener el cuerpo y la fisiología de un joven varón adulto. 

La inclusión de mujeres transgénero en prisiones femeninas duplicó la tasa de delitos sexuales de mujeres condenadas del 0,58% en 2018 al 1,1% en 2019 en Irlanda. Esos delitos sexuales cometidos cuando eran varones, quedan registrados como delitos sexuales cometidos por mujeres desde el momento en que se autoperciben como mujeres y cambian de género legalmente. En 2018, la mitad de las mujeres transexuales condenadas en Inglaterra y Gales estaban cumpliendo condena por delitos sexuales.

Juicios y condenas 
Participó en una serie de actividades delictivas, agresiones físicas y sexuales, daños penales y daños a un vehículo de motor. Fue acusada de varios delitos y en mayo de 2018 se le impuso una pena privativa de la libertad de cinco meses. El 7 de noviembre de 2018, y posteriormente el 20 de noviembre de 2018, el juez Faherty dictó una orden provisional de cuidado especial de conformidad con el artículo 23L de la Parte IVA de la Ley de Cuidado de Niños de 1991. Esta última orden se mantuvo en vigor hasta que la orden de cuidado especial completa, objeto de este recurso, fue dictada por el Tribunal Superior el 7 de diciembre de 2018. En julio de 2018, con 16 años, Barbie Kardashian fue condenada a cinco meses de prisión en Oberstown por ese ataque. El personal del centro de detención de Oberstown amenazó con hacer una huelga si la encerraban allí.

Barbie Kardashian ha expresado repetidamente su deseo de violar y asesinar. En la comisaría confesó que tenía una lista de personas a las que tenía pensado agredir físicamente. En 2019 fue acusada de cuatro cargos de amenazas de muerte y de causar daños graves a un hombre y a una mujer.

En 2019, a los 17 años, frente al Juez, dijo que escuchar a la mujer "gritar y llorar" mientras le pedía que se detuviera era "música para sus oídos."  El sargento Sean Moloney, por parte de la acusación, aseguró que el cuerpo de policía irlandés objetaba fuertemente que pudiera quedar en libertad bajo fianza. Su abogado dijo al tribunal que "la sra. Kardashian está muy ansiosa por ser detenida en un centro penitenciario para mujeres, ya que se identifica como tal".

El 12 de abril de 2019 se dictó la condena. El Tribunal de Apelación declaró que la adolescente estuvo expuesta a una depravación extrema y a la violencia doméstica

La jueza Whelan consideró:

Durante el juicio solicitó su traslado a la cárcel de mujeres de Limerick y le fue concedido.  En septiembre de 2020, al cumplir su mayoría de edad a los 18 años, se anunció su liberación de una unidad de seguridad para menores después de que el Tribunal Superior dictaminara que no había base legal para continuar con su detención en esa unidad. El tribunal ordenó que se entregara a los guardias la transcripción de una conversación que la adolescente mantuvo con su tutor en la que describía un plan para identificar la dirección de su madre, entrar en ella y matarla. Al ser avisada por la policía, la madre huyó de su casa y se trasladó a otra parte del país. La policía publicó por toda Irlanda una fotografía y datos de la adolescente, ya que no está claro a qué lugar del país iría la chica una vez liberada y advirtió que era un peligro para el público. Aunque una orden del Tribunal Superior prohíbía la identificación de la chica o los detalles específicos de su caso, la policía entendía que ella es un peligro para las mujeres. Su madre decidió huir de su casa y mudarse a otra parte del país siguiendo los consejos de seguridad de la policía.

Referencias 

Criminales de Reino Unido
Delitos sexuales
Violadores en serie
Criminales de Irlanda
Personas trans de Irlanda